Страна Лавкрафта:
 Страна Лавкрафта — вымышленные города и миры в произведениях американского писателя Говарда Лавкрафта.
 Страна Лавкрафта (роман) — роман Мэтта Раффа, вышедший в 2016 году.
 Страна Лавкрафта (сериал) — экранизация одноимённого романа Мэтта Раффа.